Teach United foi um clube de futebol de Bonaire. Disputou a primeira divisão pela última vez em 1973.

Clubes de futebol de Bonaire